ISA est un sigle et Isa est un nom.

Sigle

Aéronautique 
 International Standard Atmosphere (en français,Atmosphère type OACI), les conditions normales de température et de pression.
 Israel Space Agency (en français, Agence spatiale israélienne) ;
 Iranian Space Agency (en français, Agence spatiale iranienne), ;

Institut supérieur des affaires, l'ancien nom du MBA HEC.
 Institut supérieur d'agriculture, une école d'ingénieurs, à Lille.
 Institut des sciences analytiques, une unité mixte de recherche, à Villeurbanne

Automobile 
 ISA pour intelligent speed adaptation, en français: adaptation intelligente de la vitesse

Informatique 
 Industry standard architecture, un standard de bus informatique
 Instruction Set Architecture (en français, architecture de processeur) 
 Un pare-feu de Microsoft nommé ISA (Internet Security and Acceleration)
 Intelligent System Architecture, le nom du système d'exploitation des téléphones mobiles de Nokia (aussi appelée NOS ou Nokia Operating System)
 Interoperability solutions for European public administrations, businesses and citizens (ISA2), un programme de l'Union européenne sur l'interopérabilité informatique

Autres 
  International Society of Automation
  International Seabed Authority (en français, Autorité internationale des fonds marins), un organisme international qui accorde à des pays riverains des droits de propriété, d’exploitation et d'exploration des ressources des fonds marins
 Intelligence Support Activity, un service de renseignement de l'US Army chargé de la collecte clandestine de renseignement et du soutien opérationnel, notamment en matière de contre-terrorisme
 insuffisance surrénalienne aiguë 
 Isosaccharinic acid (en français, acide isosaccharinique)
 Imprimé sans adresse, pouvant s'apparenter aux techniques du marketing direct
 International Standards Association (en français, Organisation internationale de normalisation)
 International Surfing Association, une fédération de surf professionnel qui organise ses propres championnats du monde, lesquels sont en concurrence avec le World Championship Tour (WCT), plus réputé, qui lui est organisé par l'ASP
 International Standards on Auditing, des standards développés par l' de l'International Federation of Accountants
 International Symbol of Access (en français, Symbole international d'accessibilité) ;
 International Seabed Authority (en français, Autorité internationale des fonds marins), l’organisme qui supervise notamment les activités minières dans les eaux internationales

Nom

Prénom 

Isa est un prénom porté par :
 İsa Qəmbər (ou Issa Gambar), un homme politique azerbaïdjanais ;
 Isa Boletini, un homme politique kosovar ;
 Isa Çelebi, un prince ottoman du  ;
 Isa Bere, le nom d'un dragon dans une légende guinéenne.

Isa est aussi l'abréviation des prénoms féminins Isabelle, Isadora.

Patronyme 

 Ali Ibn Isa, un astronome arabe du  ;
 Hidenori Isa, un biathlète japonais.

Pseudonyme 

 Isa, de son vrai nom Isabelle Denis, une dessinatrice, scénariste et coloriste de bande dessinée.

Autres 
 Îsâ, le nom du prophète Jésus dans le Coran
 Isa, une ville au Japon
 Mount Isa, une ville en Australie
 Isa, le chiffre un, en tagalog, une langue parlée en Asie du Sud-Est
 Isa, un mensuel féminin français
 Īsa, la onzième rune du futhark
 Isa, une ancienne colonie grecque de l'Adriatique